Onderdistrict in Indonesië
 Tanjung Baru (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tanah Datar in de provincie West-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Tanjung Baru (Darul Hasanah), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tenggara in de provincie Atjeh
 Tanjung Baru (Kinal), een plaats in het bestuurlijke gebied Kaur in de provincie Bengkulu
 Tanjung Baru (Sungai Bahar), een plaats in het bestuurlijke gebied Muaro Jambi in de provincie Jambi
 Tanjung Baru (Merbau Mataram), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Tanjung Baru (Sosa), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Lawas in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Baru (Tanjung Morawa), een plaats in het bestuurlijke gebied Deli Serdang in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Baru (Batu Raja Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Baru (Tanah Merah), een plaats in het bestuurlijke gebied Indragiri Hilir in de provincie Riau
 Tanjung Baru (Indralaya Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Baru (Kikim Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Baru (Lembak), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Baru (Muara Padang), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Baru (Pendopo), een plaats in het bestuurlijke gebied Empat Lawang in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Baru (Tanjung Agung), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Baru (Tanjung Lubuk), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjungbaru, een plaats in het bestuurlijke gebied Bekasi in de provincie West-Java